Maxwellvävare (Ploceus albinucha) är en fågel i familjen vävare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Maxwellvävare delas in i två grupper med tre underarter som har följande utbredning:
 P. a. albinucha - Guinea till Ghana
 maxwelli-gruppen:
 P. a. maxwelli – ön Bioko i Guineabukten
 P. a. holomelas – södra Nigeria till Gabon, Centralafrikanska Republiken, norra Kongo-Kinshasa och västra Uganda

Status 
Arten har ett stort utbredningsområde och beståndet anses stabilt. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar den därför som livskraftig (LC).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Vävare
Fåglar i etiopiska regionen